Карта Бланка има више значења:

 Карта Бланка (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Карта Бланка, Ел Негро (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Карта Бланка (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Карта Бланка (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику